Рижский сельсовет

Кировская область 
 Рижский сельсовет Свечинского района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)

Курганская область 
 Рижский сельсовет Шумихинского района (упразднён в 2020 году)